Olaszország
Mombello Monferrato, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Mombello di Torino, község Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében